Эдуард Казарян:
 Казарян, Эдуард Авакович (1923—2012) — армянский художник, механик-микроминиатюрист, музыкант и концертмейстер, народный художник Армении.
 Казарян, Эдуард Мушегович (род. 1942) — физик, профессор, министр образования и науки Армении.